Colonial hace referencia a varios artículos:

Topónimos
Ciudad Colonial,  (comúnmente Zona Colonial), nombre con que se conoce a la parte más antigua de la ciudad Santo Domingo.
Colonial Heights
Colonial Beach
Colonial Park
Ruta Colonial 4

Términos relacionados

Aspectos del colonialismo o de la vida colonial 
Ciudad colonial
Zona colonial
Arte colonial
Comercio colonial
Pacto colonial
Hacienda colonial
Vivienda colonial
Guerra colonial
Guerra colonial portuguesa

Por lugar 
Historia colonial del Cuzco
Chile colonial

Otros 
Exposición colonial
Esgrima colonial
Inmobiliaria Colonial, denominación de una empresa privada.
Colonial (automóvil), marca de automóviles estadounidense de los años 1920.
Colonial Athletic Association, institución deportiva.
Colonial Theater o Teatro Colonial, nombre de varios teatros.
Colonial Hotel u Hotel Colonial, nombre de varios hoteles.
The Colonial, lugar histórico estadounidense en Indianápolis (Indiana).
Colonial Goose, plato neozelandés

Enlaces externos
Wikcionario